East Lynne — cidade do Missouri, nos EUA

Filmes
East Lynne (1913) — filme mudo com Blanche Forsythe
East Lynne (1916) — com Theda Bara
East Lynne (1931) — dirigido por Frank Lloyd e indicado ao Oscar

Desambiguações de cinema